Rée est un nom porté par : 
 Anita Rée (1885-1933), peintre allemande
 Harry Rée (1914-1991), spécialiste de l'éducation britannique
 Knud Rée (1895-1972), homme politique danois
 Max Rée (1889-1953), costumier et directeur artistique danois
 Paul Rée (1849-1901), philosophe allemand

Homonymie de patronyme